Leap Year (englisch für ‚Schaltjahr‘) steht für:

 Leap Year, Originaltitel von Verlobung auf Umwegen, britischer Film von Anand Tucker (2010)
 Leap Year Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Leap Year, Roman von Peter Cameron, Harper & Row, 1990